Toponímia:
 Cadillac (Gironda), municipi francès, capital del cantó homònim a Gironda
 Cadillac (Dordonya), municipi francès, a Montfaucon, Dordonya, país de Benauge o Benaugès
 Cadillac (Òlt i Garona), municipi francès, a Roumagne, Òlt i Garona
 Cadillac (Michigan), localitat estatunidenca de l'estat de Michigan
 Cantó de Cadillac
 Cinema:
 El Cadillac rosa, pel·lícula estatunidenca de 1989 interpretada per Clint Eastwood
 Cadillac Records, pel·lícula estatunidenca de 2008 interpretada per Adrien Brody, Beyoncé Knowles i Jeffrey Wright
 Miscel·lània:
 Cadillac (automòbil), marca de cotxes estatunidenca
 Los Fabulosos Cadillacs, grup argentí de ska, rock llatinoamericà i fusió